Hitomi Takahashi peut désigner :
 Hitomi Takahashi (née en 1961), une actrice japonaise ;
 Hitomi Takahashi (née en 1989), une chanteuse japonaise.